Partidul Liberal Democrat Transnistrean (în rusă Либерально-демократическая партия Республики Приднестровье) este un partid politic populist și pro-rus din Transnistria.

Legături externe

Partide politice din Transnistria